Greensboro é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos:

Greensboro (Carolina do Norte), a maior delas, localizada na Carolina do Norte
Greensboro (Alabama)
Greensboro (Flórida)
Greensboro (Geórgia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos